Кража — многозначное слово:

 Кража — тайное хищение чужого имущества.